Almeriense – abitanti di Almería
Almeriense – abitanti di Provincia di Almería